Jméno a příjmení Alain Traoré nosí více osob:
 Alain Traoré (1984) – malijský fotbalista, celým jménem Alain Claude Traoré 
 Alain Traoré (1988) – burkinafaský fotbalista, celým jménem Sibiri Alain Traoré